Алья́нс Франсе́з () — культурно-просветительская некоммерческая общественная организация, осуществляющая свою деятельность при поддержке Посольств Франции.

Миссия и задачи организации 
Альянс Франсез создана с целью расширения культурного разнообразия и поощрения диалога культур.

Миссия организации заключается в распространении французского языка и культуры во всем мире, в поощрении диалога культур.

Задачи Альянс Франсез:
 Сотрудничество в области образования, языка и культуры;
 Распространение французского языка на территории деятельности организации;
 Объединение всех желающих повысить свои знания в области французского языка и культуры Франции;
 Развитие культурных обменов, содействующих сближению культур.

Основание организации «Альянс Франсез» 
Французская ассоциация «Альянс Франсез» была основана в Париже 21 июля 1883 года по инициативе известного дипломата Поля Камбона с целью распространения французского языка по всему миру и содействия диалогу культур.

Уже в следующем году открылось отделение «Французского Альянса» в Париже, в административный совет которого вошли Луи Пастер, Эрнест Ренан и Жюль Верн.

24 января 1884 года постановлением Министерства внутренних дел Ассоциация получила одобрение на свою деятельность.

Официальной датой основания Альянс Франсез считается 10 марта 1884 года — день принятия её устава Генеральной Ассамблеей.

Альянс Франсез в мире 
На сегодняшний день Альянс Франсез насчитывает 1072 представительства в 146 странах, где обучаются около 500 000 студентов.

Отделения Альянс Франсез в XXI в. помимо деятельности по обучению французскому языку, выполняют и функции культурных центров, занимаясь организацией гастролей театральных коллективов и музыкальных ансамблей с родины Мольера.

Под патронажем организации приглашенные французские музыканты, актеры и хореографы проводят мастер-классы, устраивают выставки художники, организуются различного рода конкурсы.

В рамках ежегодного Праздника чтения организуются встречи с франкоязычными писателями, проходит неделя показа французских фильмов, отмечается праздник франкофонии.

«Альянс Франсез — Париж» играет определяющую роль в деятельности представительств в других городах по всему миру:
 обеспечивает единство, сплоченность и постоянство аппарата всей сети представительств;
 следит за поддержанием устава и общественной деятельностью организаций.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Организации, основанные в 1883 году